Comitatul Worth sau Worth County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Worth County, Georgia
Worth County, Iowa
Worth County, Missouri